Реки в России:
 Нурда — в Вологодской и Архангельской области, приток р. Ёма.
 Нурда — в Республике Марий Эл, приток р. Малая Кокшага.

Населённые пункты в России:
 Нурда — деревня в Республике Марий Эл.